Blocksberg steht für:

 Blocksberg (Berg), andere Bezeichnung für den Brocken im Harz und andere Erhebungen in Europa
 Blocksberg (Altkünkendorf), Erhebung in Altkünkendorf, Ortsteil von Angermünde
 Blocksberg (Calvörde), Erhebung in Calvörde
 Blocksberg (Kühlungsborn), Hügelgrab in Kühlungsborn in Sachsen-Anhalt
 Blocksberg (Osterheide), Wohlplatz im Gebiet Osterheide, Niedersachsen
 Blocksberg (Steinburg), Erhebung im Kreis Steinburg
 Blocksberg (Flensburg), Gebiet in Flensburg
 Blocksberg (Pansdorf), Ringwall bei Pansdorf, Gemeinde Ratekau
 Blocksberg (Hennef), Ort in Hennef (Sieg)
 Blocksberg, anderer Name für ein Großsteingrab bei Posewald, siehe Großsteingräber bei Posewald
 Blocksberg, Haltestelle der Kleinbahn Niebüll–Dagebüll in Galmsbüll
 Blocksberg, früherer Name für den Gellértberg in Budapest
 Bibi Blocksberg, literarische Figur in Kindergeschichten

Siehe auch